Pirching ist der Name folgender Orte:

 die Gemeinde Pirching am Traubenberg in der Steiermark
 eine Katastralgemeinde (und Ortschaft Pirching an der Raab) von Hofstätten an der Raab, Steiermark

Siehe auch:
 Pircha